Fietzek ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Alois Fietzek (1790–1862), oberschlesischer katholischer Pfarrer und Vorkämpfer der Mäßigkeitsbewegung
 Petra Fietzek (* 1955), deutsche Schriftstellerin
 Uwe Fietzek (* 1962), Landrat des Landkreises Grafschaft Bentheim

Siehe auch:
 Fitzek